Ward House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ward House (Mississippi), ID-Nr. 80002224
 Ward House (Chautauga County, New York), ID-Nr. 83001657
 Ward House (Onondaga County, New York), ID-Nr. 97000069
 Ward House (Ohio), ID-Nr. 87000629
 Ward House (Texas), ID-Nr. 83004483
 Ward House (Washington), ID-Nr. 72001277